Le massacre de San Fernando peut faire référence à deux massacres perpétrés par l'organisation criminelle Los Zetas au Mexique :
 le premier massacre de San Fernando du ,
 le second massacre de San Fernando d'avril à .